Lucio Albinio (in latino Lucius Albinius) fu il nome di due uomini dell'antica Roma:

Lucio Albinio, primo tribuno della plebe
Lucio Albinio, cittadino romano, che portò in salvo le vestali al tempo dell'invasione dei Galli Senoni, comandati da Brenno, nel 390 o 386 a.C.